Sierra Gorda hace referencia a varios artículos:

Lugares
 Sierra Gorda (Chile), comuna en la provincia de Antofagasta;
 Sierra Gorda (México), ubicada principalmente en el estado de Querétaro;

En España
 Sierra Gorda (Ciudad Real), provincia de Ciudad Real;
 Sierra Gorda (Granada), provincia de Granada;
 Sierra Gorda (Guadalajara), provincia de Guadalajara;
 Sierra Grossa, en la provincia de Valencia y cuyo nombre traducido sería Sierra Gorda;
 Sierra Grossa, también conocida como Sierra Gorda, en la provincia de Alicante.